Змагання з легкої атлетики в стрибках у висоту серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбудуться 14 і 16 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Відбірковий раунд 
У фінал виходять спортсмени, що виконали кваліфікаційний норматив 2.31 м (Q), або принаймні найкращих 12 стрибунів (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки